Sabonis es un apellido lituano de:

 Arvydas Sabonis (n. 1964), baloncestista lituano.
 Tautvydas Sabonis (n. 1992), baloncestista lituano, hijo de Arvydas Sabonis.
 Domantas Sabonis  (n. 1996), baloncestista lituano, hijo de Arvydas Sabonis.